Милес — фамилия советских футболистов, братьев:
 Милес, Золтан Золтанович (1944—1997).
 Милес, Василий Золтанович (род. 1946).